Алекса́ндр Дётч (, род. 7 февраля 1983, Германия), известный под творческим псевдонимом Александр Дре́ймон () — немецкий актёр. Наиболее известен по роли Утреда Беббанбургского в телесериале «Последнее королевство» и Каспара в фильме «Кристофер и ему подобные».

Биография 
Александр Дётч родился в Германии, но провёл бо́льшую часть детства во Франции и Швейцарии. Он учился во Франции три года, а затем ещё три года в Драматическом центре в Лондоне. Некоторое время проживал в США, в Южной Дакоте, где обучался верховой езде. Дреймон бегло говорит на английском, французском и немецком языках.

Личная жизнь 
В конце 2019 года начал встречаться с актрисой Эллисон Уильямс, с которой познакомился во время съёмок «Линии горизонта». В конце 2021 года у них родился сын Арло. В декабре 2022 года стало известно, что пара обручилась.

Фильмография

Примечания